El Charco (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Nariño
El Charco (Santiago del Estero), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Jiménez in de provincie Santiago del Estero